Niemcy:
 Papendorf – dzielnica Lassan
 Papendorf – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock 
 Papendorf – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald